Гауліга Остмарк 1944/45 () — 34-й сезон австрійського чемпіонату і сьомий сезон Гауліги. Чемпіонат не дограли через Другу світову війну. З наступного сезону після відновлення незалежності Австрії відновили проведення чемпіонатів Австрії.

Турнірна таблиця

Посилання 
 Гауліга Остмарк 1944/45 на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії 1944/45 на rsssf 

1945
Австрія
Австрія